Францисканский монастырь — многозначный термин.

 Францисканский монастырь — католический францисканский монастырь в Хорватии, в городе Дубровник. 
 Францисканский монастырь — не сохранившийся католический храм в городе Выборге. 
 Францисканский монастырь — католический францисканский монастырь в Хорватии на острове Кошлюн
 Францисканский монастырь — католический францисканский монастырь в Хорватии на полуострове Пелешац.

См. также 
 :Категория:Францисканские монастыри